Лансдейл () — англоязычная фамилия.
 Лансдейл, Эдвард — генерал-майор ВВС США, участник Второй Мировой Войны и Войны во Вьетнаме.
 Лансдейл, Джо — американский писатель и сценарист.